Lapland, een streek in het noorden van Scandinavië
Lapland (Fins landschap), een landschap en historische provincie van Finland
Lapland (Zweeds landschap), een historisch landschap van Zweden	
Lapland (schip, 1909), een Belgisch passagiersschip
Lapland (album), een album van de Amerikaanse muzikant Craig Wedren